Die Wyschtscha Liha 2000/01 () war die 10. Auflage der höchsten ukrainischen Spielklasse im Männerfußball. Die Spielzeit begann am 12. Juli 2000 und endete am 19. Juni 2001.

Modus 
Die Liga wurde zur Saison 2000/01 auf vierzehn Vereine reduziert. Diese spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zweimal gegeneinander.

Zwei Spieltage vor dem Saisonende übernahm Titelverteidiger Dynamo Kiew die Tabellenführung, nachdem Schachtar Donezk gegen ZSKA Kiew nicht über ein 0:0 hinauskam.  Dynamo gewann zum neunten Mal in Folge die Meisterschaft. Die Mannschaften auf den beiden letzten Plätzen stiegen in die Perscha Liha ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft von Dynamo Kiew

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse mit Torschützen ukranianfootball.narod.ru (ukrainisch)

Einzelnachweise 

2000
Fußballsaison 2000/01